ЛГМ — аббревиатура, которая может означать:

 Лимфогранулематоз
 Литьё по газифицируемым моделям
 ОАО «ЛГМ» — Открытое акционерное общество «Лопастные гидравлические машины»